Saint-Pierre-ès-Liens est le nom de nombreuses églises, abbayes et basiliques.

France

Auvergne-Rhône-Alpes

Bretagne 
Côtes-d'Armor
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de La Roche-Jaudy
Morbihan
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Plœmeur (également appelée église Saint-Pierre)

Bourgogne-Franche-Comté 
Côte-d'Or
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Balot
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Vertault
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Veuxhaulles-sur-Aube
Nièvre
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Vielmanay.
Yonne
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Molinons.

Centre-Val de Loire

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie 
Orne
 Église Saint-Pierre-ès-Liens de Ceton.

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire 
Loire-Atlantique
 Chapelle Saint-Pierre-ès-Liens de La Chapelle-Basse-Mer.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Italie

Voir aussi 
 
 
 

PierreÈsLiens
~
~ÈsLiens